Vija Nacionale ima više značenja:
 Vija Nacionale (Areco)
 Vija Nacionale (Avelino)
 Vija Nacionale (Kazerta)
 Vija Nacionale (Udine)